Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2020 проводился с 27 февраля по 1 марта 2020 года в городе Бемиджи (штат Миннесота). Турнир проводился в 13-й раз.

В чемпионате принимали участие 12 команд.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на  2020, который должен был состояться в апреле 2020, но был отменён из-за пандемии COVID-19. После отмены чемпионата мира 2020 команда-победитель чемпионата США получила право выступать как смешанная парная сборная США на .

Победителями чемпионата стала (впервые в истории чемпионата) команда Табита Питерсон / Джо Поло, победившая в финале команду Кори Кристенсен / Джон Шустер. Бронзовые медали завоевала команда Сара Андерсон / Кори Дропкин.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 2 группы по 6 команд в каждой (A, B), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые три места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (в них встречаются команды, занявшие в группах 2-е и 3-и места), полуфиналы (в них встречаются команды, занявшие в группах 1-е места, и победители четвертьфиналов), матч за 3-е место и финал.

Составы команд

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в полуфиналы плей-офф
 Проходят в четвертьфиналы плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в четвертьфиналы плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−6:00).

Четвертьфиналы. 29 февраля, 19:00

Полуфиналы. 1 марта, 11:00

Матч за 3-е место. 1 марта, 15:30

Финал. 1 марта, 15:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2020

Спорт в США в 2020 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Миннесоте
Февраль 2020 года
Март 2020 года